Порт-Лавака () — город в штате Техас (США), расположенный примерно в  юго-западнее Хьюстона и в  юго-восточнее Сан-Антонио. Порт-Лавака является административным центром округа Калхун. Согласно Бюро переписи населения США, по переписи 2010 года население Порт-Лаваки составляло  человек.

История 

Населённый пункт Ла-Вака (от  — корова) был заложен в 1842 году, впоследствии его название стало писаться слитно — Лавака (Lavaca). В 1846 году, когда был образован округ Калхун, поселение Лавака стало его окружным центром, там было открыто почтовое отделение. С 1847 года Лавака стала одним из портовых центров области залива Матагорда. По сведениям на 1850 год, в Лаваке проживали 231 свободный житель и 84 раба.

В 1852 году полномочия окружного центра перешли к соседней , которая находилась несколько южнее, на западном берегу залива Матагорда. Преимуществом Индианолы было наличие недалеко от неё глубоководного порта Паудерхорн (Powderhorn). В том же году лавакские бизнесмены организовали углубление прохода к порту Лаваки через песчаные отмели, чтобы облегчить движение кораблей и иметь возможность соперничать с Индианолой. Кроме этого, в 1861 году было завершено строительство железнодорожной ветки  от Лаваки до Виктории, начатое в 1856 году. Тем не менее, Лавака всё же продолжала проигрывать соседнему городу — на 1860 год её население (не считая рабов) составляло 526 человек, в то время как аналогичный показатель у Индианолы был более чем в два раза выше — 1150 человек.

Во время Гражданской войны в США в Лаваке располагался ряд гарнизонов Конфедерации, там же находился крупный арсенал. 31 октября и 1 ноября 1862 года порт Лаваки подвергался бомбардировкам федеральных военно-морских кораблей, но город, защищённый двумя береговыми батареями, выстоял. Войска США заняли его только в декабре 1863 года, причём перед сдачей по приказу властей Конфедерации были разрушены железная дорога и причальные сооружения Лаваки. Вскоре после этого, в апреле 1864 года, окружной центр опять был возвращён из Матагорды в Лаваку, но после окончания войны, в сентябре 1865 года, центром округа снова стала Матагорда. В 1866 году была восстановлена железная дорога, соединяющая Лаваку с Викторией. На 1870 год «белое» население Лаваки составляло 429 человек, а «цветное» — 339 человек.

В 1875 году и Лавака, и Индианола серьёзно пострадали от урагана, который, в частности, вывел из строя участок железной дороги, соединяющей Лаваку с Викторией, в то время как железнодорожное сообщение с Индианолой продолжало функнционировать. В результате этого население Лаваки стало быстро сокращаться: в 1880 году там оставалось около ста человек, а к 1884 году — около семидесяти. В 1886 году на область залива Матагорда обрушился ещё один крупный ураган, окончательно разрушивший Индианолу, так что было принято решение её не восстанавливать. В результате этого в ноябре 1886 года административным центром округа опять стала Лавака, население которой стало постепенно увеличиваться. В 1887 году было восстановлено железнодорожное сообщение до Виктории. Примерно с того же времени название Лавака было заменено на Порт-Лавака. Согласно переписи населения 1890 года, в Порт-Лаваке проживало 365 человек (по другим данным — около 500 человек), а к 1896 году там уже было около 800 человек.

К 1913 году было завершено строительство участка Берегового канала, соединившего Порт-Лаваку с Галвестоном. В 1920 году было закончено строительство сиуолла () — берегового укрепления, защищающего от наводнений и эрозии. В 1920-х годах за счёт экспорта креветок Порт-Лавака стал одним из главных центров США по производству морских продуктов. В середине 1930-х годов в окрестностях Порт-Лаваки были обнаружены запасы нефти и газа. От города была сооружена дамба-эстакада к восточному берегу залива  — к поселению . Начиная со второй половины 1940-х годов в Порт-Лаваке появился ряд промышленных предприятий, включая завод по производству алюминия компании Alcoa. К 1965 году было завершено сооружение прохода для кораблей через заливы Матагорда и Лавака (Matagorda Ship Channel) к Пойнт-Комфорту и Порт-Лаваке. В 1961 году дамба-эстакада через залив Лавака была частично разрушена , и её пришлось перестраивать. Часть старой дамбы была впоследствии превращена в рыболовный пирс.

Население 

Согласно переписи населения 2010 года, в Порт-Лаваке проживали  человек, включая  домашних хозяйства.

Расовый состав:
  белых 
  чёрных и афроамериканцев
  коренных американцев
  азиатов
  других рас 
  принадлежащих к двум или более расам

Доля латиноамериканцев и испаноязычных жителей любых рас составила .

Возрастное распределение:  младше 18 лет (из них  младше 5 лет),  от 18 до 64 лет, и  возраста 65 лет и старше. Средний возраст — 34,2 лет. На каждые 100 женщин было 99,5 мужчин (то есть  женщин и  мужчин).

География 
Порт-Лавака расположен примерно в  юго-западнее Хьюстона и в  юго-восточнее Сан-Антонио. Примерно в  к северо-западу от него находится город Виктория, а в  к юго-западу — город Корпус-Кристи.

Порт-Лавака находится на западном берегу залива , который на юге соединяется с заливом Матагорда и далее с Мексиканским заливом. Расстояние от Порт-Лаваки до выхода в Мексиканский залив — около .

Порт-Лавака расположен недалеко от центральной точки 440-километрового техасского участка побережья Мексиканского залива.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, климат Порт-Лаваки относится к типу Cfa — влажный субтропический климат.

Образование 
Школы города принадлежат Независимому школьному округу округа Калхун ().

Транспорт 
 Автомобильное сообщение
 Основные автомобильные дороги, пересекающие Порт-Лаваку:
  US 87 () начинается в Порт-Лаваке и идёт на северо-запад, в сторону Виктории и далее к Сан-Антонио.
  Шоссе 35 штата Техас () подходит к Порт-Лаваке с юго-запада (со стороны Корпус-Кристи) и продолжается на северо-восток, в сторону Бей-Сити и далее к Хьюстону.
  Шоссе 238 штата Техас () начинается в Порт-Лаваке и идёт на юго-запад, в сторону .
  Шоссе 316 штата Техас () начинается в Порт-Лаваке и идёт на юго-восток, в сторону .
 Воздушное сообщение
 Аэропорт округа Калхун (Calhoun County Airport, ICAO:KPKV, FAA LID: PKV) находится примерно в  к северо-западу от Порт-Лаваки. Владельцем этого гражданского аэропорта являются власти округа Калхун.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Калхун (округ, Техас)